Paul Boulet, né le  à Jouet-sur-l'Aubois (Cher) et mort le  à La Charité-sur-Loire (Nièvre), est un homme politique français.

Biographie

Détail des fonctions et des mandats 
 Mandat parlementaire

  -  : Député de la  de la Nièvre

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Deuxième circonscription de la Nièvre
 Liste des députés de la Nièvre

Lien externe 
 

Député de la Nièvre
Naissance en janvier 1908
Naissance dans le Cher
Décès en août 2006
Décès à La Charité-sur-Loire
Décès à 98 ans
Maire de La Charité-sur-Loire